Svezia
Kristineberg – area urbana del comune di Lycksele
Kristineberg – area urbana del comune di Malmö
 Kristineberg – distretto della circoscrizione di Kungsholmen di Stoccolma
Kristineberg – stazione della metropolitana di Stoccolma